es un personaje de la serie manga y anime Bleach.

Perfil 

Kisuke Urahara viste una típica bata japonesa que parece ser el contrario a la de un capitán y debajo, ropa de estar por casa. Sorprende su vestimenta por el sombrero verde y blanco y las sandalias de madera. Es alto y delgado, posee un pelo rubio largo (hacia los hombros) y desordenado, posee una barba de varios días y unos ojos casi siempre ocultos por su sombrero. Como Capitán vestía el típico traje shinigami con un amplio y holgado haori.

En el pasado fue tercer asiento de la segunda División y fue ascendido a capitán de la División 12; además fue 1º presidente y creador del Instituto de Investigación y Desarrollo pero fue exiliado de la Sociedad de Almas al atribuírsele experimentos sobre la transformación Hollow sobre 8 shinigamis (los Vizards). Fue el creador del Hōgyoku.

Lleva una tienda en Karakura en la que vende todo tipo de materiales y artilugios traídos de la Sociedad de Almas. Tiene tres empleados junto a él trabajando en la tienda: Ururu, Jinta y Tessai.

Urahara tiene un carácter excéntrico, despreocupado, perezoso y afable, siempre hace todo tipo de disparatadas bromas en situaciones de lo más diverso, ya sean tranquilas y relajadas o de máxima tensión. A pesar de todo esto es muy reflexivo y siempre traza planes para todo. En su etapa como Capitán, Urahara era más inseguro y menos bromista al que, en ocasiones, los acontecimientos podían superarle, aunque mantenía su carácter alegre y despreocupado.

Historia

Pasado 
El shinigami Kisuke Urahara fue ya desde su juventud un gran amigo de la primera mujer líder del Clan Shihōin, Yoruichi. Debajo del Sōkyoku hicieron un pequeño refugio donde entrenaban.

Urahara como Tercer Oficial de la Segunda Divisioruichi Shihōin]], muy ligada al cuerpo de Operaciones Especiales era el oficial al mando de la Unidad de Detención de la Sociedad de Almas y del Nido de los Gusanos, donde eran encerrados todos los shinigamis considerados peligrosos para el Gotei 13. Como tal, cumplía el requisito de poder detener a todos y cada uno de los presos con las manos desnudas y sin su Zanpakutō.

Tras el ascenso a la Guardia Real de la Capitana de la División 12 Kirio Hikifune, Urahara es ascendido 110 años atrás a Capitán por recomendación de Yoruichi, tras unos comienzos peliagudos con su subcapitana Hiyori Sarugaki y entablar amistad con el Capitán de la Quinta División Shinji Hirako, Urahara planea crear el Instituto de Desarrollo Tecnológico para lo cual recluta del Nido de los Gusanos a Mayuri Kurotsuchi como su segundo al mando de las investigaciones.

Nueve años más tarde es informado por Shinji sobre los desvanecimientos del Rukongai y mientras Urahara trabaja en un gigai capaz de solventar esto envía a Hiyori al lugar, sin embargo en ese instante el equipo de avanzadilla de la Novena División de Kensei Muguruma y Mashiro Kuna es atacada y la alarma se dispara en el Seireitei el Comandante Yamamoto rehúsa enviarlo y emplaza a Shinji Hirako, Love Aikawa, Rōjurō Otoribashi, Hachigen Ushōda y Lisa Yadōmaru a investigar, a pesar de esto Urahara esconde su reiatsu con una capa y se encamina al lugar junto a Tessai Tsukabishi, el líder del Escuadrón kidō. Al llegar ambos se encuentran con el equipo de investigación transformado en hollow y a punto de ser exterminados por el Subcapitán de la Quinta División Sōsuke Aizen en compañía de Gin Ichimaru y Kaname Tōsen, Tessai trata de retenerlos pero Aizen escapa. Gracias a dos técnicas de kidō prohibidas realizadas por Tessai logran llegar al cuartel de la Duodécima División, donde planea usar el Hōgyoku para curar a los shinigamis.

A pesar de sus intentos, Urahara no logra curar a los 8 afectados por la transformación Hollow y es incriminado por Aizen, que atestiguó su presencia con Kyōka Suigetsu, la Cámara de los 46 condena a Urahara al exilio y a la desaparición de sus poderes, a Tessai a la prisión y a Hirako y compañía a la muerte como a Hollows, no obstante Yoruichi Shihōin logra rescatarlos y llevarlos a la colina del Sōkyoku, donde Urahara planea crear gigais para poder huir al mundo real.

Shinigami Sustituto 
Aparece en la historia casi al principio de la historia como proveedor de artículos de la Sociedad de Almas de la shinigami Rukia Kuchiki después de que perdiera sus poderes, esconde el Hōgyoku en un gigai que le da a Rukia y observa como el shinigami sustituto Ichigo Kurosaki va dominando sus poderes y derrotando Hollows.

Finalmente Urahara ayuda a Ichigo cuando el quincy Uryû Ishida rompe un sello atrae hollows en Karakura y el pueblo se ve invadido por ellos, cuando Inoue Orihime y Yasutora Sado son heridos al derrotar a los Hollow, este los rescata y cura y les explica la historia de Ichigo así como la de sus propios poderes, tras lo cual va junto a Ururu, Jinta y Tessai a acabar con los hollow restantes mientras Ichigo e Ishida se enfrentan al Menos Grande aparecido.

Sociedad de Almas 

Una vez solucionada esta crisis, dos shinigamis, Byakuya Kuchiki y Renji Abarai son enviados a Karakura a capturar a Rukia, imputada por un crimen. Ichigo e Ishida tratan de salvarla pero resultan derrotados y el tendero se ocupa de curar sus heridas, en el caso de Ichigo especialmente pues también ha perdido sus poderes de shinigami. Urahara le propone ir a la Sociedad de Almas con la condición de que acepte entrenarse con él, Ichigo acepta y Urahara ayuda al joven a recuperar sus poderes de shinigami (que casi lo transforman en Hollow) y a lograr materializar su Zanpakutō y shikai, tras lo cual lo entrena en artes de combate a la vez que encarga a Yoruichi en su forma de gato entrenar a Chad y a Inoue y citar a Ishida.

Finalmente Urahara envía a los compañeros a la Sociedad de Almas con la guía de Yoruichi, allí libran diversas y duras batallas contra los shinigamis y finalmente se enteran del complot de Sōsuke Aizen, que logra extraer el Hōgyoku de Rukia con la ayuda de Tōsen Kaname y Gin Ichimaru tras derrotar a varios shinigamis de primer orden como los Capitanes Sajin Komamura, Hitsugaya Tōshirō, Ichigo o Renji. Allí Aizen les revela la verdadera intención de Urahara al enviarlos a la Sociedad de Almas, finalmente Aizen huye y tras unos días de descanso, Ichigo y su grupo también.

Ya en Karakura Urahara se disculpa con Ichigo pero este obvia sus excusas y lo perdona.

Los Arrancar 
Tras el encuentro de Ichigo días después con el visored Shinji Hirako y la aparición de múltiples Hollows con un poder superior al normal, Urahara vuelve a aparecer ene scena para visitar a Isshin Kurosaki, que acababa de matar a Grand Fisher al recuperar sus poderes, es entonces cuando debaten la aparición de los Vizards y el reciente movimiento de Aizen, al tiempo que le recomiendan a Kon permanecer en silencio.

Posteriormente dos Arrancar de alto nivel, Ulquiorra Cifer y Yammy aparecen en Karakura para evaluar los poderes de Ichigo Kurosaki y en el transcurso matan a varias decenas de almas y derrotan a Yasutora Sado y a Orihime Inoue, Ichigo aparece pero resulta derrotado también al no poder usar correctamente su bankai, Urahara aparece junto a Yoruichi para rescatar a los heridos, Yoruichi derrota a Yammy pero se ve sorprendida por un Cero, el tendero no obstante logra devolverlo con su shikai y forzar una retirada de los Arrancar. Tras lo cual cura las heridas de los jóvenes y Yoruichi, herida en el intercambio de golpes con el Espada.

Urahara recibe la visita poco después de Renji Abarai que desea preguntarle varias cosas al tendero, no obstante esto se interrumpe por la invasión Arrancar del grupo del Sexto Espada Grimmjow Jeaguerjaques a Karakura, que entabla combate con el grupo de avanzada de Tōshirō Hitsugaya e Ichigo en el que se ven involucrados sus compañeros Jinta y Ururu con el Arrancar Yilfortd Granz, finalmente y resuelta la crisis con dificultad, Urahara cura las heridas de Ururu y los demás. Renji insiste en interrogar al shinigami pero este solo acepta con la condición de que use su bankai para entrenar con Yasutora Sado que sintiéndose débil, le pide ayuda al shinigami para mejorar, El Subcapitán finalmente acepta e inicia el entrenamiento con el humano.

Urahara entretanto aparta a Orihime Inoue de la batalla con argumentos sobre su escaso poder ofensivo en batalla temiendo que Sōsuke Aizen quisiera obtener sus poderes de rechazo de los eventos, la humana abandona Karakura y va a la Sociedad de Almas a entrenar junto a Rukia. Un mes después sus peores temores se hacen realidad y el Cuarto Espada Ulquiorra Cifer envía un grupo de Arrancar a Karakura formado por el Sexto Espada Luppi, el Antiguo Sexto Espada Grimmjow Jeaguerjaques (cuyo brazo fue amputado como castigo por iniciar el ataque un mes atrás), el Décimo Espada Yammy y el Número Wonderwice Marjera que entablan combate de nuevo con el grupo de Hitsugaya. Renji y Chad están agotados por el entrenamiento y el tendero toma su lugar para ayudar a los shinigamis, en francas dificultades.

Urahara llega justo a tiempo para evitar que Luppi acabe con Rangiku Matsumoto, no obstante Wonderwice lo ataca con Balas ya que le ha llamado la atención su sombrero, Urahara se defiende pero es alcanzado por Yammy y sus Balas repetidamente, esto demuestra ser un truco de Urahara y su gigai portátil para analizar el ataque y repelerlo, el tendero logra anular los ataques del Espada y herirlo con su shikai, pero en ese momento Ulquiorra rapta a Inoue en el Dangai y da por finalizada la misión, los Arrancar son envueltos por Negación y regresan a Hueco Mundo mientras Urahara maldice al darse cuenta de la estrategia de Aizen.

Urahara se encarga de curar a los shinigamis pensativo y finalmente se constata la desaparición de Inoue, la Sociedad de Almas la da por traidora y retira a su grupo de avanzada, dejando a Ichigo Kurosaki solo y sin ayuda, este recurre a Urahara para tratar de rescatarla y el tendero no decepciona, convocando al quincy Uryū Ishida y al humano Yasutora Sado para acompañar al shinigami sustituto, finalmente les abre la Garganta y envía a Hueco Mundo. Tras esto habla a los indiscretos amigos de Ichigo, que creyéndose inadvertidos habían penetrado en el sótano del tendero.

Hueco Mundo 
Después de ser capturada Orihime, Urahara abre un portal al Hueco Mundo, a petición de Ichigo, Chad e Ishida, para que puedan ir en su rescate. Posteriormente, el tendero trabaja, por orden de la Sociedad de Almas, en dos proyectos: abrir nuevos portales al Hueco Mundo para permitir el paso de algunos Capitanes que actúen de refuerzo, y enviar la ciudad de Karakura a la Sociedad de Almas, creando una copia en su lugar, para que pueda ser el escenario de la batalla entre los capitanes del Gotei 13 restantes y las fuerzas de Aizen.

Saga de la Batalla por Karakura 
Kisuke aparece detrás de Aizen, que estaba conversando con Isshin sobre el verdadero poder del Hōgyoku. Al llegar le comenta a Aizen que es extraño que se encuentren de esta forma, Aizen le dice que a la mitad de la transformación no se verá bien, Urahara le responde que no es que no se vea bien sino que finalmente se ha fusionado con la Hōgyoku Aizen le dice que no es una fusión, sino más bien una dominación, la Hōgyoku que él no pudo dominar.

Urahara afirma lo dicho por Aizen pero también le dice que eso fue en el pasado, Aizen le dice que nunca podrá admitir la derrota pero que eso no importa, le clava su Zanpaku-tō en el pecho, pero Kisuke desaparece para volver a aparecer detrás de Aizen utilizando un Gigai portátil, Kisuke utiliza el Bakudō 61 Rikujōkōrō para inmovilizarlo, Aizen recuerda el informe de la batalla de Urahara con Yammy diciéndole que no esperaba que usara ese truco tan barato y le pregunta que hará con él tras haberlo contringido.

Kisuke le dice que porqué iba a conformarse con ese nivel de Bakudō para luego utilizar el Bakudō 63 Sajo Sabaku y continuar con el Bakudō 73 Kuyō Shibari. Empieza a recitar un encantamiento que termina siendo el del Hadō 91 Senjyu Kōten Taihō del cual Aizen logra escapar, apareciendo detrás de Urahara cortándolo con su mano desnuda, pero para cuando Aizen se da cuenta, Urahara le ha puesto unos sellos en la palma de la mano que hacen que el mismo Reiatsu de Aizen lo destruya según sus propias palabras, el reiatsu de Aizen empieza a concentrarse y es liberado produciendo una gran explosión. Sin embargo, la explosión no es suficiente para matarle, Aizen sale de entre las llamas envuelto por una sustancia blanca que emana el Hōgyoku y se arranca los sellos de las muñecas mientras se burla de Urahara.

En ese momento, tanto Urahara como Isshin le atacan simultáneamente, siendo ambos repelidos por Aizen, que se enreda en una cadena que sostienen Urahara e Isshin. En ese momento llega Yoruichi, provista de unos extraños guantes y botas, creados por Urahara, y golpea a Aizen con muchísima fuerza, hiriéndole.

Sin embargo, Aizen sale de la polvareda levantada por el golpe de Yoruichi prometiéndoles una muerte lenta y dolorosa. Después de ello, Urahara empieza a decir que las botas y guantes que él ha hecho debieron de haber soportado más y Yoruichi afirma que no fue culpa suya, por lo cual comienzan a discutir en tono casi humorístico, siendo interrumpidos por Aizen.

Yoruichi ataca a Aizen, éste le dice que no tendrá efecto pero, justo antes de alcanzar su objetivo, Yoruichi activa el Shunkō, penetrando la sustancia que protege a Aizen y lanzándole contra el suelo de la falsa Karakura.

Ella vuelve a atacar pero es detenida por Aizen, en ese momento Kisuke interviene, utilizando las habilidades de su Zanpaku-tō Shibari Benihime , para inmovilizar a Aizen e Hiasobi Benihime, para hacer explotar la red creada con la habilidad Shibari, terminando con la habilidad Juzu Tsunagi, que combina el poder de ambas técnicas para crear una explosión aún mayor. Aizen sale indemne del ataque, solo para recibir un Getsuga Tenshō a bocajarro por parte de Isshin, sale herido pero derrota sin ningún esfuerzo a los tres y se marcha con Gin a la Sociedad de Almas.

Después de que Ichigo use el Getsuga Tenshou Final en Aizen, este cae con un corte en su cuerpo que casi lo parte en dos. Aizen comienza a regenerarse y se levanta a enfrentar de nuevo a Ichigo, pero antes de poder hacer algo una luz atraviesa su pecho. Ante un Aizen confundido por saber cuando habían puesto ese Kido en él, Urahara llega diciendo que por fin se activó, Aizen pregunta si fue él quien lo hizo.

Urahara responde que si y luego explica que escondió ese Kido dentro de otro que disparó hacia él en el momento que más tenía su guardia baja. Luego le dice que ese es el "sello" y que pensando en que iba a ser casi imposible matarlo, en el momento que se unió con el Hougyoku desarrollo ese tipo de Kido.

Aizen sonríe mientras le dice a Urahara que un sello de ese nivel no podrá hacer nada ya que está llegando a una nueva etapa de evolución, pero todo el poder que obtuvo comenzó a desaparecer. Urahara le dice que es la voluntad del Hougyoku y que el sello que dejó en él se activó en ese momento porque sus poderes se debilitaron, debido a eso la Hōgyoku ya no lo reconocía como su maestro.

Aizen se pone realmente furioso gritándole a Urahara que lo despreciaba y luego preguntándole porque un hombre de su intelecto se permite ser usado por "esa cosa", notando Urahara que se está refiriendo al "espíritu del rey".

Urahara se da cuenta de que Aizen lo ha visto y le explica que sin la existencia del "espíritu del rey" la Sociedad de Almas se dividiría y que este es el "espíritu del rey" es el "eje central", y que sin este el todo se vendría abajo. Aizen le reclama que esa es la lógica de un perdedor y que un vencedor debería ver no como es el mundo sino como debe ser y cuando esta por decir una última cosa es completamente sellado.

Saga del Agente Perdido 
Se le ve por primera vez facilitando algunos objetos a Karin, posiblemente para que continúe el trabajo que hacía Ichigo cuando aún no era shinigami; insiste en que se lleve gratis los artículos, ya que dice que Ichigo le ha ayudado mucho.

Después mantiene una conversación con Isshin Kurosaki, aparentemente ambos están trabajando para recuperar los poderes perdidos de Ichigo, y han traído a los amigos shinigamis de Ichigo al mundo real (entre ellos Rukia, Byakuya, Kenpachi Zaraki, Hitsugaya, Renji e Ikkaku). Lo que se traía entre manos con Isshin era la creación de una espada que, usando un poco de reiatsu de los shinigami, ayuda a Ichigo a recuperar por completo sus poderes.

Según lo dicho por Renji, Urahara había trabajado bajo órdenes del Capitán General para la creación de dicha espada, viéndose en medio de una reunión entre capitanes en la cual se dio la orden de que cada Capitán y Teniente debía poner su reaitsu en la espada para poder devolverle sus poderes a Ichigo. Más tarde aparece junto a Isshin salvando a Orihime y a Sado después de que ambos entraran en estado de Shock debido al Fullbring de Tsukishima.

Después de la derrota de Tsukishima, Urahara y Isshin, llevan a Orihime y Sado a su tienda, donde son atendido por Tessai quien se dispone a curarlos. Urahara decide regresar al campo de batalla, y ordena a Tessai y a Isshin que se queden dentro de la tienda para cuidar a Orhime y a Chad, en ese momento Isshin le dice que quiere ayudar a Ichigo en la batalla con Ginjo, antes de que sepa sobre eso. Urahara reconoce la preocupación de Isshin y le advierte que Kugo Ginjo le dirá la verdad a Ichigo y que no importa como lo vea Ichigo se iba enterar de todo modos. Urahara más tarde llega a la mansión de Tsukishima, y encuentra a Riruka la única Fullbringer que permaneció allí. Luego, lleva a Ichigo y compañía, junto con Riruka, a su tienda. Algún tiempo después, Urahara le trae el desayuno a Riruka, pero descubre que se ha marchado así que entonces le ofrece la comida a Jinta.

Saga de la Guerra Sangrienta de los Mil Años 
Cuando Ichigo y sus amigos hablan sobre el secuestro de los arrancar, incluyendo a Dondochakka de Hueco Mundo, con Pesche y Nell Tu, Urahara aparece en la ventana del cuarto de Ichigo y se ofrece para organizar su entrada a Hueco Mundo.

Mientras Urahara y los demás cruzan a través de la Garganta, Ichigo le pregunta a Urahara cómo fue capaz de llegar a su casa a tiempo, Urahara le responde a manera de broma que estaba esperado fuera de su ventana hasta que llegara el momento oportuno, Urahara habla sobre la cantidad de actividad inusual que hace poco que lo había puesto en estado de alerta, diciendo que todo está conectado y no es un asunto trivial. Al llegan a Hueco Mundo se encuentran con el palacio de Las Noches en ruinas, Urahara junto con los demás escuchan la explicación de Pesche que las llamas azules que pueden ver son la causa por el uso del enemigo el Reishi condensado. Ichigo decide ir a salvar a los Arrancar que han sido capturados, Urahara se pregunta si Ichigo se da cuenta de que va a ayudar a los que recientemente fueron sus enemigos. Cuando los demás deciden seguir a Ichigo, Urahara está de acuerdo. Mientras Ichigo lucha contra Quilge Opie, él y Pesche rescatan a Dondochakka. En su huida, discuten sobre cuánto tiempo les llevó hacerlo, debido a que Ichigo y Quilge ya están luchando. Urahara de repente se detiene, ya que se distrae con algo detrás de ellos. 

Mientras Ichigo pelea contra Quilge, Urahara está observando de lejos, es contactado por la Sociedad de Almas, y habla con Akon. Urahara se alegra por escuchar a Akon y le pregunta como está, Akon lo regaña y le dice que es una situación de emergencia y le pide hablar con Ichigo, Urahara le explica que actualmente Ichigo se encuentra peleando con un Quincy y están parejos, pero luego aclara que Ichigo tiene la ventaja. Mientras Ichigo intenta saber porque intentan robar su Bankai por segunda vez, Urahara interviene en el combate, atravesando a Quilge en su abdomen con un kido. Le da a Ichigo su teléfono y le dice que hay problemas en la Sociedad de Almas, que hable con Akon mientras va en camino. Y le muestra que ha abierto un portal para él. 

Poco después le ordena a Chad y a Orihime que analicen el cuerpo del malherido Quilge, mientras se pone en contacto con Ichigo para informarle de toda la información que ha recolectado de la reciente batalla. Sin embargo para la sorpresa de Urahara, Quilge se levanta usando rasotengai y aprisiona a Ichigo en el portal con una jaula hecha de energía espiritual. Molesto y algo frustrado por no haber anticipado los movimientos del enemigo, Urahara se prepara para enfrentarlo, sin embargo para su sorpresa y la del propio Quilge, alguien ataca por la espalda al Quincy, partiéndolo por la mitad. Al poco tiempo Urahara termina siendo aparentemente amenazado por el vencedor de Quilge. Más tarde, Urahara envía un mensaje a la Sociedad de Almas informando que él y los demás están sanos y salvos en Hueco Mundo. 

Más tarde, hace una llamada repentina desde Hueco Mundo, a través de una pantalla pegada a la cabeza de Kon, diciéndoles que seguramente preocupó mucho a Ichigo. Luego aparece Orihime junto a Chad interrumpiéndolo alegrándose de que Ichigo esté bien. Entonces Urahara les explica que intentó comunicarse con ellos antes, pero Kon fue atrapado por el escuadrón 11 y por eso no pudo comunicarse. De repente, se oye lo que parece ser la voz de Grimmjow, e Ichigo le pregunta el por qué está ahí. Después Urahara le pregunta a Ichigo que, cuando dijo que le quedaba un asunto pendiente, si se refería a salvarlos. Pero le asegura que ya no es necesario y que haga lo que considera lo mejor para él. Luego le dice que no se preocupe por Grimmjow, ya que según dice, hizo un buen trato con él. Cuando se termina la comunicación con Ichigo en la Sociedad de Almas, Chad le pregunta si fue lo correcto decirle eso, pensando en que, si Ichigo decide pensar por sí mismo, quizá quería apartarse de esta pelea. Pero Urahara le dice que no diga cosas que ni él mismo piensa y le asegura que protegerá a todos, ya que ellos lo conocen mejor que él, definiendo que el único que lo sabe mejor que nadie, es el mismo Ichigo. 

Una vez que Ichigo es escoltado por la Guardia Real para ir al Reiōkyū, Kisuke le informa los detalles de estos eventos a Isshin. Más tarde le da la bienvenida a Orihime y Chad en lo que parecen ser unas ruinas donde comenta mientras mira un objeto similar a un medallón Quincy, que la siguiente etapa llevará algo de tiempo. Kisuke le informa a Mayuri que hay una forma de recuperar los Bankais, dejando muy sorprendido al capitán de la Duodécima División. 

Momentos después de que Urahara llega al laboratorio le informa a Mayuri acerca del plan y saca unas pastillas raras las cuales transporta a todos los capitanes y tenientes con Bankai, después de ser testigo de como todos recuperan el bankai este ve cómo los Quincy también recuperan el vollstanding, rápidamente empieza la desesperación pero recibe una llamada de Ichigo el cual le dice que básicamente le tomara algo de tiempo en llegar y que aunque suene descarado que lo esperen ya que el definitivamente hará algo, Urahara le dice que lo estarán esperando con una mirada llena de orgullo al escuchar a su discípulo hablar así.

Más tarde, cuando algunos capitanes y tenientes llegan al laboratorio que ha creado en el Seireitei, Urahara le comunica el estado de las distintas divisiones a Shinji, quien le pregunta qué piensa hacer una vez que todos los capitanes y tenientes disponibles lleguen. Urahara revela que tiene la intención de entrar en el Palacio del Rey Espíritu, sorprendiendo a los presentes. Les explica la forma en que debería ser posible la entrada al Reiōkyū la cual es con la ayuda de la Armadura Celestial que Yūshirō y el pedestal que Mayuri creó, y una enorme cantidad de energía espiritual generada por todos los capitanes. Mientras Rukia observa el líquido que hay alrededor de ella, Kisuke le explica que eso es producto de la distorsión provocada por la Sociedad de Almas y el Dangai así como el mundo actual y que eso será la fuente para que puedan viajar al Palacio y que además repartió esa energía a Yoruichi por si lo necesita y que lo restante se lo pasó a Hiyori y que eso lo va fusionar con el Reiatsu de los Capitanes en tanto los Visored aparecen y Kisuke les pide que se cambien y se coloquen el uniforme de Shinigami. En tanto Kisuke les comunica que lo aran mediante las Puertas que están conectadas con el Palacio del Rey; y que eso es lo único que pueden usar porque Ichigo destruyó los obstáculos para que ellos puedan viajar y que este no será un camino de regreso, entonces Suì-Fēng le recrimina que por qué siempre es así entonces Kisuke le pide disculpas y que no se enoje pero Fēng le aclara que lo que le molesta es que piensa poco en los demás ya que para ella le gustaría volver y que el también forma parte del Gotei13 y que debe saber muy bien lo que hace en tanto Kisuke se alegra por ver a todos listos para enfrentarse a Yhwach.

Kisuke queda sorprendido al sentir que el Rey de la Almas está muerto ante esta revelación Shinji sobre que está haciendo la División Cero y que le paso a Ichigo, Kisuke suponiendo le informa que tal vez la Guardia Real fue derrotada y que Ichigo no llegó a tiempo y que a este paso el Seretei, Hueco Mundo y el mundo Humano todo será destruido ya que el Rey según Kisuke mantenía el flujo estable fuera y dentro de la Sociedad de Almas y ahora que no está el, todo será destruido dejando sorprendidos a todos. Luego que Mimihagi se encargara de detener por un breve tiempo los temblores y luego de la salida de este ser del cuerpo de Ukitake, Kisuke queda sorprendido por la presencia de Aizen fuera del Muken y por el enorme poder que este presenta. Una vez en el Palacio del Rey Espíritu, Kisuke y el resto del Gotei13 es testigo del nuevo palacio de los Quincy, y luego le pregunta a Syunsui sobre el paradero de Mayuri.

Poderes 
Aunque no lo hayamos visto luchando a su pleno potencial, se cree que Kisuke Urahara es uno de los personajes más poderosos de Bleach y uno de los más completos, ya que ha desarrollado eficientemente las diversas disciplinas de los Shinigamis, además de haber podido derrotar a Aizen si éste no hubiera estado fusionado con la Hōgyoku. Durante su etapa en las Fuerzas Especiales aprendió a defenderse por sí solo por medio del combate cuerpo a cuerpo y a moverse con gran rapidez, gracias al uso del Shunpo (pasos instantáneos). También es un gran luchador con su Zanpakutō, combinando con extrema eficacia sus habilidades ofensivas y defensivas y haciendo de él un oponente muy peligroso.

Inteligencia 
Más el principal punto a favor que puede tener Urahara en el campo de batalla es su mente científica y su evidente inteligencia. De forma similar a Szayelaporro Granz, es capaz de analizar y procesar los ataques que realizan sus adversarios, haciendo que sea totalmente imposible sorprenderle por segunda vez con la misma técnica. Esto se pudo ver durante su pelea con los Arrancar, cuando recibió una Bala de Wonderweiss, pero a partir de entonces las lanzadas por Yammy dejaron de surtir efecto.

Debido a su inteligencia, es considerado en el Wandenreich como uno de los 5 potenciales de guerra especiales, entre los que Yhwach destaca su cualidad de disponer de "Métodos" de combate.

Kidō 
Urahara también es un gran experto en el uso Kidō, capaz de realizar los Hadō de más alto nivel sin necesidad del cántico. En la batalla con Aizen demuestra su gran manejo de estas artes usando diversos hadō por encima del nivel 90. Ignoramos si se trata o no de Kidō, pero recitando una serie de versos, Kisuke es capaz de abrir una Garganta, un portal al Hueco Mundo de la misma naturaleza que los que crean los Hollows y los Arrancar.Urahara ha demostrado la capacidad de utilizar la técnica. Es, literalmente, desgarra el tejido dimensional que separa los mundos, dejando al descubierto un túnel de giro, la energía torrenciales que debe estar centrado y consolidado para crear un camino apreciable. El encantamiento se utiliza es: "Mi mano derecha es la piedra que los mundos Mi mano izquierda es la hoja que se une a la realidad El pastor de pelo negro que se cuelga de una silla de nubes estratos vengo, y dejar sin efecto la ibis...."

Artefactos 
Aunque no es una habilidad en sí misma, Urahara posee diversos artefactos fabricados por él que lo ayudan en sus combates y en todo tipo de situaciones.

 Hōgyoku: la "gema destructora" permite traspasar las barreras entre hollows y shinigamis si se le aplica el reiatsu de un Capitán, razón por la cual Urahara la selló sin apenas usarla, sin embargo posteriormente sabemos que trató de revertir la transformación en Hollow de los Visored con ella, sin éxito. La gema necesita un período de desarrollo para despertar completamente tras liberarse su sello. Este objeto es el pilar sobre el que se sustentan los planes de Sōsuke Aizen, la que crea la Ōken (llave real) y su ejército de Arrancar.
 Tenshintai: muñeco espiritual que tras ser traspasado por una Zanpakutō, trae el espíritu de la espada al mundo real, permitiendo a su portador entablar combate físico con ella, ahorrando al shinigami el proceso de diez años de sincronización con la espada para lograr la materialización de manera natural. Si el shinigami logra vencer en combate al espíritu (con las reglas que imponga) el portador obtendrá su propio bankai o liberación completa. El riesgo de este método da un plazo para la batalla de tres días y si no se consigue perderá su Zanpakutō para siempre, y solo ha sido completado con éxito por el propio Urahara e Ichigo Kurosaki.
 Gigais: como antiguo Presidente del Instituto Tecnológico y Capitán de la Duodécima División, Urahara diseñó diversos modelos de gigai; uno de ellos transgredía las normas y permitía drenar todo el poder espiritual del shinigami hasta convertirlo en un alma humana corriente, este método fue aplicado sobre Rukia Kuchiki para hacer desaparecer el Hōgyoku. Otro modelo es el que usan los Visored, Tessai Tsukabishi y el propio Urahara, en el que esconden su propio reiatsu para evitar ser detectados. Otra obra del shinigami es un gigai portátil, que le permite intrercambiarse a sí mismo por un sustituto durante los combates para analizar al rival y su estrategia.
 Capa espiritual: sin nombre oficial, una capa y un sombrero de color negro que permite disimular su propio poder espiritual y no ser detectado.
Almas modificadas: que a diferencia de las almas usadas para mover al gigai cuando un shinigami está en combate, estás tienen habilidades diferentes, como es Kon, que al entrar en el cuerpo de Ichigo, obtiene gran fuerza y agilidad como el saltar a grandes alturas, o como Nova, Lirin y Kurodo, que en la saga de Los Bound, tienen la habilidad de detectar a los mismos, además de teletransportar objetos, crear ilusiones y transformarse en otras personas, respectivamente.

Zanpakutō 
Urahara lleva su Zanpakutō sellada y envainada en su bastón, si la desenfunda parece una pequeña espada con una hoja delgada.
Actualmente se reveló su bankai el cual es completamente distinto y con un poder increíble.

Shikai: Benihime 
Su Zanpakutō se llama  y se activa con el comando . La empuñadura se transforma con un extraño artilugio en la misma, se hace curva a la vez que la guarda desaparece y la hoja se hace totalmente recta, recordando los modelos de las armas chinas.

Las habilidades de su shikai están relacionadas con el control de la sangre, Urahara puede lanzar acumulaciones de reiatsu por la hoja de la espada (como el Getsuga Tenshō de Ichigo e Isshin Kurosaki) de gran potencia, además de poder crear barreras de sangre con las que protegerse, ambas técnicas, tanto la ofensiva como la defensiva se activan con el comando . Además, Benihime tiene el poder de atar con cuerdas de reiatsu a su enemigo (dichas cuerdas forman una red que envuelve al rival), esta habilidad se activa mediante el comando Shibari (Ata). Una vez atado el enemigo, Urahara puede hacer crecer acumulaciones de reiatsu en las uniones de la red mediante el comando Hiasobi (Juega con fuego) y hacerlas explotar en un ataque llamado Juzu Tsunagi.

Nake, Benihime (啼け 紅姫, Canta, Princesa Carmesí ?). La que parece ser la habilidad ofensiva primaria de Benihime consiste en el lanzamiento de un chorro de energía de color rojo carmesí. Urahara es capaz de controlar la dirección y la intensidad de estas poderosas descargas, cancelando un Cero simplemente conociendo la cantidad de poder empleada para realizarlo y aplicarla a su propio ataque.
Chikasumi no Tate (血霞の盾, Escudo de Sangre ?). La habilidad defensiva de Benihime consiste en la formación de un escudo de forma ovalada, hecho a base de sangre, enfrente del propio Urahara. La barrera es capaz de bloquear y absorber el ataque recibido. La resistencia de este escudo parece ser muy grande, ya que paró el puño de Yammy, la Décima Espada, sin verse afectada en absoluto.
Kirisaki, Benihime (切り裂き 紅姫, Tritura, Princesa Carmesí ?). Combinación de defensa y ataque, al realizarse esta técnica aparece frente a Urahara un escudo rojo hexagonal, del cual salen infinidad de dardos de energía roja dirigidos hacia el objetivo. Este ataque se ha visto en la película Bleach: Fade to Black, y en el videojuego Bleach: Soul Carnival 2.
Kamisori, Benihime (剃刀红姫, Rasura, Princesa Carmesí ?): Una técnica de energía que es capaz de cortar a través de materiales y sustancias con relativa facilidad. Era capaz de cortar a través del Hierro de los tentáculos de Luppi Antenor. Se envía una onda de energía que se mueve hacia el objetivo y es capaz de cambiar de dirección al instante.
Tsuppane, Benihime (突ッ撥紅姫, Desprecia, Princesa Carmesí ?), Con esta técnica Kisuke es capaz de repeler todo ataque de corto alcance que se acerque a él al dibujar en el espacio un círculo con la punta de su Zanpaku-tō. Siendo capaz de resistir el poder de la Bala de un Arrancar sin verse afectada.
Shibari, Benihime (縛り紅姫, Ata, Princesa Carmesí ?):, Esta técnica condensa la energía de Benihime en forma de una red de cierto material volátil y ciertamente resistente que emana de la punta de la hoja que puede ser posteriormente manipulada a fin de obligar y restringir los movimientos del oponente.
Hiasobi, Benihime, Juzutsunagi (火遊 紅姫 数珠繋, Juega con fuego, Princesa Carmesí, Bordado de Malla ?): Después de usar Shibari, Benihime, Urahara toca la red con la punta de Benihime, creando orbes de fuego a lo largo de la longitud exterior de la red, que explotanndo las minas terrestres vinculadas como en una formación de dominó que conduce hacia el objetivo atrapado debajo de la red. Cuando los orbes entran en contacto directo con el objetivo, se crea una explosión tremendamente grande y devastadora.

Bankai: Kannon Biraki Benihime Aratame 
Su bankai Kannon Bikari Benihime Aratame (観音開紅姫改メ, Inquisición de la Princesa Carmesí de las Puertas de Avalokiteśvara ): Este toma la forma de una mujer gigante con cabello carmesí trenzado en forma de lazo sobre su cabeza y vestida con una túnica reveladora. Yoruichi afirmó que Kisuke llegó a desarrollar la liberación completa de Benihime en tan solo tres días, mientras que el propio Urahara ha afirmado que su Bankai no es apto para entrenar a nadie ni para prestar poderes o ayuda a los demás. Tiene el poder de reestructurar todo lo que toca, curándose la ceguera que el Quincy Askin Nakk Le Varr le dejó, y reestructurando la máscara de Grimmjow. También puede destruir ciertos tejidos de quien sea, como demostró al abrir el brazo de Askin Nakk Le Varr sin esfuerzo alguno siempre y cuando el enemigo esté dentro de su perímetro de ataque.

Referencias 

Urahara, Kisuke
Antihéroes
Espadachines ficticios
Científicos ficticios
Personajes masculinos en anime y manga